

Persone 
 Petronas – generale bizantino del IX secolo

Altro 
 Petronas (azienda) – compagnia petrolifera e di distribuzione del gas operante in Malaysia
 Torri Petronas – Coppia di grattacieli sede della compagnia petrolifera Petronas, a Kuala Lumpur, in Malesia.